Буробрю́хий трагопа́н, или китайский трагопан () — вид трагопанов, птиц семейства фазановых.

Описание 
Самцы достигают длины примерно 61 см и весят в среднем 1,4 кг. Самки меньше, длиной 50 см и массой в среднем 900 г. Телосложение коренастое, хвост короткий. У взрослого самца бока головы, затылок и неоперившиеся части головы оранжево-жёлтые. Оперение полностью формируется на втором году жизни. На голове по обеим сторонам вершины благодаря пещеристым телам образуются мясистые шишки, на горле с тонким оперением, ярко окрашенная кожа в форме лацкана. Остальная часть головы чёрная. Верхняя сторона тела каштановая с крупными светлыми пятнами. Грудь и нижняя часть брюха кремово-белые. В оперении самок доминируют коричневые тона.

Распространение 
Буробрюхий трагопан обитает на юго-востоке Китая. Область распространения простирается с северо-востока Гуанси вплоть до севера Гуандун и юго-востока Хунань, северо-запада Фуцзянь и юга Чжэцзян. Популяция фрагментирована и встречается лишь в изолированных, абсолютно нетронутых лесах.

Среда обитания — это вечнозелёные и смешанные леса. Зимой птицы встречаются на высоте от 800 до 1 000 м, а летом они держатся на высоте от 800 до 1 400 м над уровнем моря.

Питание 
Буробрюхий трагопан питается орехами и семенами нескольких деревьев.

Размножение 
Период размножения начинается в марте. Сначала самцы остаются с одной самкой. Когда самка начинает высиживание, самцы объединяются с другими самцами или спариваются с новой самкой.

В кладке от 3 до 5 яиц. Самка в одиночку заботится о подрастающем поколении.

Примечания

Литература 
 Steve Madge, Phil McGowan und Guy M. Kirwan: Pheasants, Partridges and Grouse — A Guide to the Pheasants, Partridges, Quails, Grouse, Guineafowl, Buttonquails and Sandgrouse of the world’’, Christopher Helm, London 2002, ISBN 0-7136-3966-0

Трагопаны
Птицы Азии
Животные, описанные в 1857 году